II. Ethelred angol király
 II. Æthelred northumbriai király